Асикага:

 Асикага — город в Японии
 Асикага — влиятельный самурайский клан.
 Асикага Ёсиаки (1537—1597) — 15-й и последний сёгун сёгуната Муромати.
 Асикага Ёсиакира (1330—1367) — 2-й сёгун сёгуната Муромати.
 Асикага Ёсидзуми (1481—1511) — 11-й сёгун сёгуната Асикага в Японии, правивший в период Муромати.
 Асикага Ёсикадзу (1407—1425) — 5-й сёгун сёгуната Муромати.
 Асикага Ёсикацу (1434—1443) — седьмой сёгун Японии из династии Асикага.
 Асикага Ёсимаса (1436—1490) — 8-й сёгун Японии из династии Асикага в период Муромати.
 Асикага Ёсимицу (1358—1408) — 3-й сёгун сёгуната Муромати.
 Асикага Ёсимоти (1386—1428) — 4-й сёгун сёгуната Муромати.
 Асикага Ёсинори (1394—1441) — 6-й сёгун сёгуната Муромати.
 Асикага Ёситанэ (1466—1523) — десятый сёгун из рода Асикага в эпоху Сэнгоку.
 Асикага Ёситэру (1536—1565) — 13-й сёгун (сэйи-тайсёгун) Японии из рода Асикага.
 Асикага Ёсихару (1511—1550) — 12-й сёгун (сэйи-тайсёгун) Японии из рода Асикага.
 Асикага Ёсихидэ (1538—1568) — 14-й сёгун Японии из династии Асикага в период сёгуната Муромати.
 Асикага Ёсихиса (1465—1489) — 9-й сёгун Японии из династии Асикага в период Муромати.
 Асикага Такаудзи (1305—1358) — основатель и первый сёгун сёгуната Муромати.